Jméno a příjmení Benjamin „Ben“ Mitchell nosí více osobností:

 Benjamin Mitchell (herec) (* 1979) – novozélamdský herec
 Benjamin Mitchell (tenista) (* 1992) – australský tenista
 Benjamin Grant Mitchell (* 1969) – australský zpěvák-skladatel a herec

fiktivní charaktery
 Ben Mitchell – postava z britského televizního seriálu EastEnders (1985)
 Ben Mitchell – postava z australského thrilleru Wolf Creek (2005)

související články
 Mitchell – příjmení anglosaského původu